Jacques Andrieux ist der Name folgender Personen:

* Jacques Andrieux (Pilot) (1917–2005), französischer Pilot
 Jacques Andrieux (Fußballspieler) (* 1940), französischer Fußballspieler